Relação dos municípios do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul por frota total de automóveis. Dados de janeiro de 2016 segundo o Denatran.

Listas sobre frota veicular do Brasil
Listas de Mato Grosso do Sul